A 30 878-as számú mellékút egy öt számjegyű országos közút-szakasz a Pest megyei Gödöllő és Szada határvidékén. Az M3-as autópálya és az M31-es autópálya találkozási csomópontjának egyik egyirányú útja, amely csomópont az M3-as sztráda és a 2104-es út keresztezését is kiszolgálja.

Szadán ágazik ki a 30 872-es útból, azon a ponton, ahonnan az már M31-esként számozódik. Végig szadai területen húzódik, a 30 877-es útba torkollva ér véget. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 430 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 31.

Jegyzetek

30878
Szada
M3-as autópálya